Shadow DN12 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Shadow и использовавшийся в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Shadow Формулы-1